13038 Woolston – asteroide della fascia principale
 Thomas Woolston – teologo inglese
 Woolston – parrocchia civile del Cheshire
 Woolston – sobborgo di Southampton